Клара Морган (, настоящее имя — Эмманюэль Орели Мюно (); 25 января 1981, Марсель) — французская певица, телеведущая, бывшая порноактриса.

Биография 

С 12 лет начала работать в фотомодельном бизнесе. В 19 лет, после участия в эротической шоу-выставке в Париже, приняла решение попробовать себя как порноактриса. С 2001 по 2003 год снялась в 14 порно и эротических фильмах, в основном у режиссёра Фреда Коппулы.

В 2001 году получила приз Hot d'Or за «лучший дебют». Hot d’Or является для европейской кинопорноиндустрии «аналогом» Золотой пальмовой ветви (Palm d’Or), присуждаемой на Каннском кинофестивале.

В 2001 — 2002 годах снималась только в паре с Грегом Санторо, с которым в то время у неё был роман. В 2002 году пара рассталась, однако Клара продолжала участвовать в съёмках до 2003 года. В 2003 году прекратила сниматься в порнофильмах и издала автобиографическую книгу «Sex Star».

С сентября 2001 вела передачу «Le journal du hard» (название можно перевести как «Крутой дневник») на платном французском телеканале Canal+. Также часто появлялась на различных французских телеканалах в передачах на темы секса и эротики. C 2003 года публиковалась в различных подростковых и взрослых журналах в колонках, посвященных интимной жизни.

В 2003 году запустила собственную линию женского нижнего белья под брендом «Clara M.» В настоящее время является рекламным лицом французского популярного лимонада «Gini» (торговая марка принадлежит Dr Pepper Snapple Group).

С 2003 года активно снимается для мужских журналов. К 2008 году появилась на обложках более сорока из них. Стала первой француженкой, появившейся на обложке американского издания Penthouse. В апреле 2007 года появилась на страницах русского издания FHM. По опросу французской версии этого журнала в 2007 году была признана самой сексуальной женщиной Франции.

В 2007 году записала и выпустила дебютный музыкальный альбом DeCLARAtion, состоящий из 12 музыкальных композиций в стиле фанк, хип-хоп и R'n'B.

Фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт 

Порноактрисы Франции
Фотомодели Франции
Певцы и певицы Франции
Телеведущие Франции
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Певцы и певицы, известные под псевдонимами